Требижат може бити:

 Требижат (река), притока Неретве
 Требижат (Чапљина), насељено мјесто у општини Чапљина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ